Aristion de Paros est un sculpteur grec actif durant le troisième quart du 
 Aristion d'Athènes est un sophiste athénien qui fait déclarer cette ville en faveur de Mithridate VI contre la République romaine et y exerce un instant le pouvoir souverain. Sylla, s'étant rendu maître d'Athènes, le met à mort en 87 av. J.-C.
 Aristion, Aristos ou Ariston, est un évêque de Chypre ( ?) et saint chrétien (fêté en Orient le 22 février).

Notes et références